

Portugal

Águas Santas, paroisse civile de la municipalité de Maia, située dans le district de Porto
Águas Santas, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga

Voir aussi